Франция приняла второй раз участие на конкурсе на «Евровидении 1957», проходившем в Франкфурте-на-Майне, ФРГ, 3 марта 1957 года. На конкурсе её представляла Поль Дежарден с песней «La belle amour», выступившая восьмой. В этом году страна заняла второе место, получив 17 баллов.

Комментатором конкурса от Франции в этом году стал Робер Бове (RTF). Глашатаем от страны стал Клод Дарже.

Дежарден выступила в сопровождении оркестра под руководством Пола Дюрана.

Национальный отбор 
До конца неизвестно, проходил национальный отбор в стране, либо кандидат был отобран внутренне. Конкурс Sept villes, une chanson считают отбором, однако упоминания о «Евровидении» начались только с третьего выпуска шоу.

Национальный отбор в Нидерландах состоял из шести шоу, проходивших каждые две недели. Таким образом, отборы проходили с 21 декабря 1956 года по 28 февраля 1957 года. Изначально жюри состояло из 11 человек, которые находились в семи разных городах, после переформирования, уже были лишь в 6 городах. Ведущим шоу был Робер Бове.

По результатам каждого отборочного тура выбиралась одна песня и два исполнителя. По неизвестным причинам седьмого, финального, шоу не состоялось. Возможно, причиной тому послужила дата выхода шоу, так как шестой выпуск уже был показан за три дня до «Евровидения». Из песен, победивших на отборочных турах, была выбрана La belle amour, а в качестве исполнителя — Поль Дежарден. Но об этом не было сообщено после последнего шоу.

На первых двух шоу произошли нарушения. На одном из них была использована часть песни, которая уже исполнялась на «Евровидении 1956». Другим нарушением послужило то, что при передачи голосов одного из членов жюри произошла ошибка и количество баллов превышало регламент.

Шоу 1 (21 декабря 1956)

Шоу 2 (4 января 1957)

Шоу 3 (18 января 1957)

Шоу 4 (1 февраля 1957)

Шоу 5 (15 февраля 1957)

Шоу 6 (28 февраля 1957)

Страны, отдавшие баллы Франции 
Жюри каждой страны из десяти человек распределяло 10 баллов между понравившимися песнями

Страны, получившие баллы от Франции

Примечания 

Страны на «Евровидении-1957»